Temsamane (commune), commune rurale du Maroc située dans le caïdat de Temsamane, de la province de Driouch, dans la région de l'Oriental
 Temsamane (tribu), tribu située dans les caïdats de Temsamane et de Trougout, dans la province de Driouch
 Caïdat de Temsamane, caïdat situé dans la province de Driouch, dans la région de l'Oriental